Четвёртый псалóм — 4-й псалом из книги Псалтирь (в масоретской нумерации так же 4-й). Известен по латинскому инципиту «Cum invocarem».

Псалом 4 — это молитва перед сном и одновременно гимн упования на Бога, который окажет помощь в трудных обстоятельствах. Лейтмотив псалма — знание и доверие Богу, дающие псалмопевцу успокоение и сон.

Надписание содержит музыкальное указание: «Начальнику хора. На струнных [орудиях]».

Контекст 
Автором псалма считают Давида, указание на него есть в надписании. Вероятно, псалом навеян обстоятельствами бегства Давида от мятежа его сына Авессалома.

Содержание

Стих 1—2 
Использование повелительного наклонения в обращении к Богу («услышь меня») показывает горячесть молитвы. Пребывая в сложных обстоятельствах («в тесноте») Давид взывает к Господу о помощи. Авессалом, захвативший власть в Иерусалиме, стремился опозорить отца в глазах народа. Оклеветанный сыном и его сторонниками, Давид вспоминает, как ранее Бог неоднократно «в тесноте» давал ему «простор». Давид вновь просит Господа о милости.

Стиз 3—4 
В мятеже Авессалома принимали участие представители знати, которых Давид называет «сынами мужей», подразумевая «сынов знатных мужей». Давид упрекает их в участии в клевете своего сына, в лживости и продажности. Давид предупреждает их, что находится под опекой Господа, а потому попытки низложить его обречены на неудачу.

Стих 5—6 
«Гневаясь» — ближе к тексту можно перевести как «дрожа от гнева». Не грешите против меня в своём гневе, говорит Давид. Прежде чем поверить клевете, поразмышляйте в спокойной обстановке («на ложах ваших»). Давид говорит, что в результате размышлений его недоброжелатели раскаются и засвидетельствуют это (принесут «жертву правды»). В поисках лучшей жизни, чем при дворе Давида, им следует уповать на Господу, а не на свои призрачные силы.

Стих 7—9 
«Многие» — это те, кто сохранил верность Давиду, но в трудные минуты потерял присутствие духа. Когда в пустыне Маханаим у них оскудели запасы продуктов, они не знали, откуда им ждать благо. Но помощь от аммонитского царя явилась неожиданно. И их верность была вознаграждена. Давид вспоминает это, он испытывает успокоение и чувство защищённости, благодарит Господа и ложится спать.

Цитирование в Новом Завете 
«Гневаясь, не согрешайте» () ⇒ «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем» ().

Во второй части 4-й и начале 5-й глав Послания к Ефесянам апостол Павел даёт ряд этических наставлений христианам. Он использует язык Ветхого Завета, иногда прибегая к прямому цитированию, но не предупреждая об этом своих читателей.

В  он призывает христиан не согрешать, когда они гневаются. Строчкой ранее, в , он предупредил их не лгать — это ещё один грех, который был совершён преследователями Давида (). Далее предупреждая христиан от совершения греха во гневе, Павел добавляет: «солнце да не зайдёт во гневе вашем». Вероятно, к этой мысли Павла привели слова Давида о том, что вместо греха во гневе нужно поразмыслить в тишине.

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

4